Pionio puede referirse a:

 El nombre común de la planta Echinospartum boissieri.
 El nombre común de la planta Erinacea anthyllis.
 San Pionio (11 de marzo de 250), mártir y santo cristiano muerto en las persecuciones de Smyrna durante el reinado del emperador Decio.
 Pionio, átomo exótico formado por un mesón π+ y otro mesón π-.